Die Ewige Tabelle der Brandenburg-Liga umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der brandenburgischen Fußball-Landesmeisterschaft im Spieljahr 1990/91. 

Alle Ergebnisse sind nach der in Deutschland ab der Saison 1994/95 eingeführten Drei-Punkte-Regel berechnet; ebenso blieben diverse Punkteabzüge in dieser Berechnung unberücksichtigt.

Die Wertung wird vom SV Falkensee-Finkenkrug (1.331 Punkte / 1,62 Punkte pro Spiel) angeführt. Dahinter folgen der 1. FC Frankfurt (1.092 Punkte / 1,74 Punkte pro Spiel) und der Oranienburger FC Eintracht 1901 (931 Punkte / 1,37 Punkte pro Spiel).

Den besten Durchschnitt mit 2,34 Punkten pro Spiel weist aktuell der SV Babelsberg 03 auf. 

Mit 4 Meistertiteln ist der 1. FC Frankfurt der erfolgreichste Verein. Mit jeweils 2 Meistertiteln folgen der SV Falkensee-Finkenkrug, SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse), SV Germania 90 Schöneiche, FSV Optik Rathenow und Ludwigsfelder FC.

Rekordabsteiger ist der FC 98 Hennigsdorf (13 Teilnahmen), der bisher jeweils dreimal den Weg in die Landesliga antreten mussten.

Legende 
 Farblich unterlegte Vereine spielen in der Brandenburg-Liga 2022/23
 Pl. = Platz
 Sai = Saisons in der Brandenburg-Liga
 Sp = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen
 Tore + = Erzielte Tore
 Tore - = Gegentore
 TD = Tordifferenz
 Pkt = Punkte
 Ø = Durchschnittliche Punktzahl pro Spiel
  = Meistertitel
  = Abstiege in die Landesliga
  = Aufstiege in die Brandenburg-Liga

Brandenburg-Liga
Brandenburg